— село в Японии, находящееся в округе Осима префектуры Токио.

Географическое положение 
Село расположено на острове Ниидзима в префектуре Токио региона Канто.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Daphniphyllum teijsmannii, цветком — Crinum asiaticum, птицей — Zosterops japonicus stejnegeri.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Токио